Toponímia:
 Miño, riu de Galícia i Portugal (en portuguès Minho).
 Minho-Lima, subregió estadística portuguesa part de la Regió Nord.
 Comarca do Baixo Miño, comarca de Galícia situada al sud de la província de Pontevedra.
 Província de Minho, antiga província o regió natural portuguesa, instituïda formalment el 1936.
 Miño (la Corunya), municipi de la Comarca de Betanzos a la província de la Corunya a Galícia.
 Miño de Medinaceli, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Miño de San Esteban, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Biografies: Rubén Miño i Peralta (Cornellà de Llobregat, 1989), porter de futbol català